Руан-2 () — кантон во Франции, находится в регионе Нормандия, департамент Приморская Сена. Входит в состав округа Руан.

История 

Кантон образован в результате реформы 2015 года.

Состав кантона с 22 марта 2015 года 

В состав кантона входят северные и частично центральные кварталы города Руан.

Политика 

С 2021 года кантон в Совете департамента Приморская Сена представляют вице-мэры Руана Жан-Мишель Береговуа (Jean-Michel Beregovoy) (Европа Экология Зелёные) и Флоранс Эруэн-Лоте (Florence Herouin-Leautey) (Социалистическая партия).

Ссылки 

Кантоны департамента Приморская Сена